MELFI – Zamrażarka Laboratoryjna Minus Osiemdziesiąt Stopni dla ISS (ang. Minus Eighty Laboratory Freezer for ISS – MELFI)
 Melfi – miasto we Włoszech
 Melfi – miasto w Czadzie